Filip den djärve kan avse:
Filip III, född 1245, död 1285, kung av Frankrike från 1270
Filip II, född 1342, död 1404, hertig av Burgund från 1363